Blanchard steht für:
 Blanchard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Blanchard (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond

Blanchard ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blanchard (Alaska), im Anchorage County
 Blanchard (Arkansas), im Sevier County (nicht mehr existent)
 Blanchard (Delaware), gemeindefreies Gebiet im Sussex County, Delaware
 Blanchard (Idaho), Ort im Bonner County, Idaho
 Blanchard (Iowa), Stadt (City) im Page County, Iowa
 Blanchard (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Mariposa County, Kalifornien
 Blanchard (Louisiana), Stadt (Town) im Caddo Parish, Louisiana
 Blanchard (Maine), unorganized Territory im Piscataquis County, Maine
 Blanchard (Michigan), Township im Isabella County, Michigan
 Blanchard (Missouri), census-designated place und gemeindefreies Gebiet im Atchison County, Missouri
 Blanchard (New Mexico), Ort im San Miguel County, New Mexico
 Blanchard (North Dakota), census-designated place im Traill County, North Dakota
 Blanchard (Hardin County, Ohio), gemeindefreies Gebiet im Hardin County, Ohio
 Blanchard (Licking County, Ohio)
 Blanchard (Oklahoma), im McClain County
 Blanchard (Allegheny County, Pennsylvania)
 Blanchard (Centre County, Pennsylvania)
 Blanchard (Texas), gemeindefreies Gebiet im Polk County, Texas
 Blanchard (Washington), Ort im Skagit County, Washington
 Blanchard (Town, Wisconsin), Town(ship) im Lafayette County
 Blanchard Corner, im Washington County, Maine
 Blanchard Park, im Columbia County, Georgia
 Blanchard Springs, im Union County, Arkansas

Fließgewässer:
 Blanchard Bayou im De Soto Parish, Louisiana
 Blanchard Chute im Rock Island County, Illinois
 Blanchard Drain im Lenawee County, Michigan
 Blanchard Pond Outlet im Franklin County, Maine
 Blanchard River im Putnam County, Ohio
 Blanchard Stream im Androscoggin County, Maine

Seen und Inseln:
 Blanchard Millpond, See im Isabella County, Michigan
 Blanchard Ponds, See im Franklin County, Maine
 Blanchard Island, Insel im Rock Island County, Illinois
 Blanchard Springs Caverns, Höhle im Stone County, Arkansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Blanchard Bridge, in Blanchard, North Dakota, ID-Nr. 97000189
 Blanchard Building, in Shreveport, Louisiana, ID-Nr. 79003907
 Blanchard Hall, in Wheaton, Illinois, ID-Nr. 79000836
 Capt. S. C. Blanchard House, in Yarmouth, Maine, ID-Nr. 79000136
 John C. Blanchard House, in Ionia, Michigan, ID-Nr. 74002346
 Ora Blanchard House, in Stratton, Maine, ID-Nr. 80000215
 Blanchard-Upton House, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 90000192

geografischer Objekte in der Antarktis:
 Blanchard Ridge, Gebirgskamm an der Westküste des antarktischen Grahamlands
 Blanchard-Gletscher, Gletscher an der Danco-Küste des antarktischen Grahamlands

Siehe auch:
 Blanchart
 Blanchar
 Blanshard